Puschkarjowo () ist ein russischer Ortsname:
 Puschkarjowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Puschdorf, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Puschkarjowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Puschkarjowo (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Puschkarjowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Puschkarjowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Puschdorf (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk